Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii, ósmej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2006.

Lista startowa

Sesje treningowe

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|1
| Fernando Alonso
|1-44, 46-60
|align="center"|59
|-
|align="center"|2
| Giancarlo Fisichella
|45
|align="center"|1
|}

Linki zewnętrzne 
 

2006
Wielka Brytania
2006 w Anglii